Uniejów peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Uniejów , une ville et chef-lieu de la gmina de même nom
 Uniejów, une gmina mixte